Трэ́вис А́утло (; родился 18 сентября 1984 года в Старквилле, штат Миссисипи) — американский профессиональный баскетболист, в последнее время выступавший за команду НБА «Сакраменто Кингз». Пришёл в НБА сразу после окончания школы, на драфте НБА 2003 года был выбран под 23-м номером командой «Портленд Трэйл Блэйзерс».

6 августа, 2014 года «Сакраменто» обменял Аутло и Квинси Эйси в «Нью-Йорк Никс» на Уэйна Эллингтона и Джереми Тайлера.

27 октября того же года «Нью-Йорк» отправил Трэвиса Аутло и пик 2-го раунда в «Филадельфию» в обмен на Арнетта Мултри

Статистика в НБА

Ссылки 
 Аутло на официальном сайте НБА

Выпускники Старквилльской средней школы
Баскетболисты США
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Сакраменто Кингз»